Ерева́н ():

 Ереван — столица Армении.
 «Ереван» — футбольный клуб из города Ереван, существовавший в 1995—1999 годах.
 «Ереван Юнайтед» — футбольный клуб из города Ереван, существовавший в 2004—2006 годах.
 Ереван-81 — музыкальный фестиваль, прошедший в 1981 году в Ереване.
 Ереван (киностудия) — армянская киностудия.
 .

См. также 
 Эривань (значения)